La Serie C1 1982-1983 è stata la quinta edizione del terzo livello del campionato italiano di calcio, disputato tra il 19 settembre 1982 e il 5 giugno 1983 e concluso con la promozione della , dell', del  e del .

Stagione

Il girone A è vinto dalla  di Adriano Buffoni e trascinata dai gol del bomber Franco De Falco (capocannoniere del girone) che ritrova la Serie B dopo 18 anni di assenza, al secondo posto è un'altra squadra triveneta a conquistare la promozione: si tratta del  di Bruno Giorgi, che torna in seconda serie dopo 14 anni. La  del zonista Corrado Orrico non riesce ad agganciare i patavini: rimanendo ferma a -3 dai veneti, vede sfumarsi la possibilità di disputare lo spareggio-promozione.

Retrocessioni immediate per  e  che ritornano in C2, insieme al già condannato . Il  conclude la stagione a 32 punti insieme a , , ,  (ritornata dopo 43 anni in terza serie), ma sono proprio i biancorossi emiliani a retrocedere per la classifica avulsa.

L' di Giampiero Vitali e il  di Domenico Rosati concludono primi a braccetto in Serie B: i toscani ritornano in seconda serie dopo ben 33 anni di assenza (la matematica promozione avvenne il 5 giugno 1983 nella vittoria casalinga contro la già retrocessa  per 4-1), mentre gli abruzzesi ritornano in cadetteria dopo un solo anno in terza serie. Delusioni per la rivelazione  e il  che rimangono a -1 dalle prime due dopo una serie di pareggi tra la 29ª e la 32ª giornata che rallentarono la corsa alla promozione dei partenopei e degli ionici.

Retrocessero in Serie C2 insieme agli già citati azzurrostellati ,  e : i granata e gli amaranto scesero di categoria per classifica avulsa sfavorevole nei confronti di  e .

Girone A

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Serie B 1983-1984.
      Retrocessa in Serie C2 1983-1984.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta. 

In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria verrà stilata secondo la classifica avulsa tra le squadre interessate che prevede, in ordine, i seguenti criteri:
Punti negli scontri diretti.
Differenza reti negli scontri diretti.
Differenza reti generale.
Reti realizzate in generale.
Sorteggio.

Note:
Il Piacenza retrocesso per classifica avulsa:
Brescia 11
Modena 7
Sanremese 6
R.M. Firenze 6
Piacenza 5

Risultati

Tabellone

Calendario

Girone B

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Serie B 1983-1984.
      Retrocessa in Serie C2 1983-1984.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta. 

In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria verrà stilata secondo la classifica avulsa tra le squadre interessate che prevede, in ordine, i seguenti criteri:
Punti negli scontri diretti.
Differenza reti negli scontri diretti.
Differenza reti generale.
Reti realizzate in generale.
Sorteggio.

Note:
Il Livorno e la Reggina retrocessi per classifica avulsa (tra parentesi la differenza reti negli scontri diretti):
Siena 7 (+1)
Ternana 6 (+1)
Livorno 6 (0)
Reggina 5 (-2)

Risultati

Tabellone

Calendario

Note

Collegamenti esterni

Calcio nel 1982
Calcio nel 1983
1982